Campionato mondiale di pallamano femminile
Campionato mondiale di pallamano maschile